Coussa steht für:

 die französische Gemeinde Coussa im Département Ariège

Coussa ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Acacius Coussa (1897–1962), syrischer Geistlicher, Erzbischof der melkitisch-griechisch-katholischen Kirche und Kardinal
 Krikor-Okosdinos Coussa (* 1953), syrischer Geistlicher
 Paul Coussa (1917–2012), syrischer Geistlicher, Erzbischof von Bagdad